Пётр Покро́вский:
 Покровский, Пётр Евдокимович (1802—1888) — главный священник армии и флота, протоиерей, духовный писатель.
 Покровский, Пётр Иванович (1873—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Покровский, Пётр Михайлович (1857—1901) — ординарный профессор университета св. Владимира по кафедре чистой математики.